Cynan ist in verschiedenen Schreibweisen ein keltischer männlicher Vorname:
 Albert Evans-Jones, walisischer Dichter, Cynan war sein Künstlername
 Conan Meriadoc, sagenhafter bretonischer Herrscher, auch Cynan geschrieben.
 Cynan Garwyn, Bruder des St. Tysilio, walisischer König